Камуньяс () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Толедо, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампо-де-Сан-Хуан. Занимает площадь 105 км². Население — 1917 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 83 км.

Покровителем города считается святой Никасио.

Население

Примечания

Ссылки 
 Diputación de Toledo
 Amarguillo.com
 Página oficial de los Pecados y Danzantes

Муниципалитеты Толедо